Występy w europejskich pucharach belgijskiego klubu piłkarskiego Standard Liège.

Wykaz spotkań pucharowych

1958–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 

 

Standard Liège
Belgijskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach